Die Cazoo Players Championship 2021 waren ein Snookerturnier der Snooker-Saison 2020/21, das vom 22. bis 28. Februar ausgetragen wurde. Qualifiziert waren die Top 16 der Einjahresrangliste vom European Masters 2020 bis zu den Welsh Open 2021. Wegen der COVID-19-Pandemie fand das Turnier – wie fast alle Turniere der Saison – in der für die Hygieneauflagen vorbereiteten Marshall Arena im englischen Milton Keynes statt. Zum fünften Mal waren die Players Championship der zweite Teil einer Serie von drei Turnieren, in der erst die Top 32 (World Grand Prix), dann die Top 16 und dann die Top 8 (Tour Championship) antreten. Erstmals sponserte der Online-Gebrauchtwagenhändler Cazoo diese Serie.

Titelträger im Vorjahr war der Weltranglistenerste Judd Trump, der in diesem Jahr schon in der ersten Runde mit 5:6 an Stuart Bingham scheiterte. Sein Bezwinger verlor gegen Barry Hawkins, der gegen Ronnie O'Sullivan ausschied. Sieger wurde der Schotte John Higgins, der im Finale Ronnie O’Sullivan mit 10:3 besiegte. Higgins gab während des gesamten Turniers lediglich vier Frames ab.

Preisgeld 
Die Preisgeldsumme von 385.000 £ blieb trotz Sponsorwechsel und trotz der wegen der Pandemie fehlenden Zuschauereinnahmen im Vergleich zu den Vorjahren unverändert.

Setzliste 
Die Setzliste wurde auf Basis des Einjahresrankings bis einschließlich der  Welsh Open ermittelt.

Turnierplan 
Alle Runden bis auf das Finale wurden im Best-of-11-Modus gespielt, das heißt, sechs Frames waren nötig für den Sieg. Im Finale war dann derjenige Sieger, der zuerst zehn Frames gewann (Best of 19).

Finale

Century-Breaks 
Neun Spieler spielten 30 Century-Breaks, das höchste mit 144 Punkten erzielte Ronnie O’Sullivan, die meisten Breaks von 100 oder mehr Punkten gelangen dem Sieger John Higgins, der acht Centurys spielte.

Quellen

Weblinks 
 2021 Players Championship bei CueTracker

2021
Snookerveranstaltung 2021
Billardturnier in Milton Keynes